LVL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lawrenceville, Virginia (Stati Uniti)
 LVL – codice valutario ISO 4217 del Lats lettone, valuta della Lettonia